Гомосексуальный план (англ. gay agenda, homosexual agenda) — понятие, используемое в США для описания социально-политической программы гей-активистов по изменению общества. Зачастую под «гомосексуальным планом» подразумевают устранение морального осуждения, традиционно сопровождающего гомосексуальное поведение, достижение полной моральной эквивалентности гомосексуальности с гетеросексуальностью и общественного признания прав геев и лесбиянок, введение антидискриминационных законов, снятие запретов на однополые браки и усыновление и воспитание детей однополыми парами. Иногда под этим подразумевают также распространение информации о гомосексуальности в школах, переопределение понятия семьи, вовлечение в гомосексуальные отношения; с гомосексуальным планом связывают понятия «гомосексуальная вербовка» и «пропаганда гомосексуализма».

Англоязычный термин gay agenda часто употребляется противниками гомосексуальных отношений из числа людей и организаций консервативного толка. В качестве примеров гомосексуального плана называют программу гей-активизма, описанную в 1989 году в книге «После бала: как Америка победит свой страх и ненависть к геям в 90-е» Маршалла Кирка и Хантера Мэдсена, и сатирическое эссе Майкла Свифта «Gay Revolutionary», опубликованное в 1987 году.

Мнения о гомосексуальном плане 
Термин gay agenda широко распространён в США. Различные источники вкладывают в это понятие, в частности, стремление добиться полной моральной эквивалентности с гетеросексуальностью, общественное признание, декриминализацию гомосексуальных отношений, уравнивание возраста согласия для разнополого и однополого секса, пропаганду гомосексуализма в школах, введение антидискриминационных законов, снятие запретов на однополые браки или партнёрства и усыновление и воспитание детей гомосексуалами.

Религиозные деятели 
Консервативные христиане подвергают критике действия, направленные на легитимизацию гомосексуального поведения, и указывают на угрозу таких действий для общества и самого христианства.

Так, историк религии и президент   в 2004 году написал, что изложенный Кирком и Мэдсеном план привёл к социальной трансформации: «вопросы добра и зла были объявлены устаревшими, репрессивными и культурно неловкими. Вместо этого утверждение „прав“ стало частью стратегии связей с общественностью». По словам автора, «мы знаем, с чем мы сталкиваемся». Тем не менее, евангельские христиане должны продолжать говорить о добре и зле даже тогда, когда окружающий мир отвергает мораль как устаревшую концепцию.

Пастор и учитель Библии  в статье «God’s Plan for the Gay Agenda» («Божий план для гомосексуального плана») написал, что «Божье осуждение гомосексуализма совершенно очевидно: Он противостоит ему во все времена». В качестве примера МакАртур приводит жизнь библейских патриархов (Бытие ), закон Моисея (Левит ; ), пророков (Иезекииль ) и Новый Завет (Римлянам ; 1 Коринфянам, ; Иуды, ). Бог осуждает гомосексуализм, который «переворачивает фундаментальный замысел Бога для человеческих отношений — замысел, который изображает взаимодополняющие отношения между мужчиной и женщиной» (Бытие ; Матфея 19:4-6; Ефесянам 5:22-33). По словам Дж. МакАртура, единственным ответом на «гомосексуальную повестку» может быть только «истина Писания, которая осуждает гомосексуализм и предупреждает о вечном проклятии всех, кто его практикует». Гомосексуального же человека по его мнению стоит «поставить перед истиной Писания, осуждающей его как грешника, и указать ему на надежду на спасение через покаяние и веру в Иисуса Христа».

Лайвли Скотт, американский юрист, проповедник и писатель, в книге «Redeeming the Rainbow: a Christian Response to the „Gay“ Agenda» («Искупление радуги: христианский ответ на гей-план») дал своё определение гомосексуального плана как списка того, что нужно выполнить гей-активистам, утверждающим, что их цель — общественное признание. «Поскольку в Библии и в других религиях сексуальное поведение запрещено вне моногамного гетеросексуального брака, для достижения признания геи должны пропагандировать антибиблейскую мораль. Цель, которой им необходимо добиться — замена библейской морали другой системой морали, которая допускает „сексуальную свободу“. Иначе говоря, для достижения своих целей должно быть побеждено христианство». Автор даёт ответ на вопрос, что в такой ситуации является христианским планом: христианский план определён Иисусом в Его поручении: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до скончания века» (Матфея 28:19-20).

Но некоторые религиозные деятели считают, что диалог является наиболее подходящим ответом на гомосексуальный план. Эйлин Флинн, профессор теологии в Университете Святого Петра в Джерси-сити, пишет, что есть 3 причины, по которым церкви стоит вступить в диалог с гей-активистами и подвергнуть сомнению свои взгляды на гомосексуальность. Во-первых, оценивание действий на основе объекта действия (то есть того, что совершается) без учёта контекста, включающего намерения, обстоятельства и последствия, некоторыми теологами было раскритиковано как ненадёжное и биологистичное изложение мышления о естественном праве. Биологизм проявляется в сведении реакции на сексуальный акт к оценке его физического и биологического соответствия гетеросексуальному акту без учёта намерений и чувств, стоящих за актом. Во-вторых, научные знания о происхождении гомосексуальности и разнообразии гомосексуальной ориентации ещё неполны, и потому религиозным деятелям следует проявить скромность и осторожность в высказываниях. В-третьих, трудно понять, почему Бог создал столько людей с сексуальной ориентацией, которая должна быть источником смущения и разочарования. Возможно, что поиски ответа на вопрос, какое сексуальное поведение следует считать нравственным, ещё не завершены, и некритический буквализм при трактовке Священного Писания неуместен при решении этого вопроса.

Общественные организации 
Консервативные антигомосексуальные организации критикуют «гомосексуальный план» из-за того, что он якобы угрожает институту брака, религиозной свободе и традиционным ценностям.

Роберт Магини (), старший научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в религиозно-правом аналитическом центре «Family Research Council», описал культурную цель гей-активистов как «стремление добиться полной моральной эквивалентности с гетеросексуальностью». Перечень действий включает такие дополнительные шаги как «однополые браки» со всеми правами и преимуществами, «усыновление геями» и преподавание моральной эквивалентности гомосексуального поведения в школах. FRC писала в 2010 году, что геи, лесбиянки и трансгендеры не успокоятся, пока не изменят суть брака и добьются однополых браков как одного из пунктов «гомосексуального плана», который теперь будет актуализироваться и включать в себя всё больше пунктов — от проникновения в школы до легализации проституции. FRC утверждает, что для ЛГБТ-сообщества «это никогда не было вопросом «принятия» или «равенства», но разрушительной стратегией уничтожения семьи, невинности, общественного здравоохранения и родительского авторитета». Термин «гей-повестка» () был использован организацией в 1992 году, когда была выпущена серия видеопрограмм под названием «The Gay Agenda», посвященная вопросам, связанным с гомосексуальностью и скрытой пропагандой, «The Gay Agenda in Public Education» (1993), «The Gay Agenda: March on Washington» (1993) и «Stonewall: 25 Years of Deception» (1994). Серия видео программ была доступна через сеть христианских правых организаций.

В 2005 году директор евангельской христианской организации Focus on the Family Джейс Добсон, говоря о «homosexual agenda», утверждал следующее:

Эти цели включают всеобщее признание образа жизни геев, дискредитацию [священных] писаний, которые осуждают гомосексуализм, заставить замолчать духовенство и христианские СМИ, предоставить особые привилегии и права, отмену законов, запрещающих педофилию, индоктринацию детей и будущих поколений посредством общественного образования, и обеспечение всех юридических преимуществ брака любым двум или более людям, которые утверждают, что у них есть гомосексуальные наклонности. 

Джошуа Тижерина () из христианской правозащитной группы "" пишет, что систематическое одобрение и пропаганда гомосексуального поведения в школах имеет первостепенное значение для гомосексуального плана. И с теми, кто сопротивляется, жестоко обращаются. Для ЛГБТ-активистов их цели всегда превалируют над интересами детей, эти люди становятся смелее в своих усилиях по идеологической обработке. Альянс в защиту свободы, будучи самой организованной и влиятельной христианской юридической организацией в США, считает, что конечной целью гомосексуальной юридической программы является заставить замолчать всякое инакомыслие; подавить говорящих правду в нашей культуре.

Американская ЛГБТ-организация GLAAD в своей брошюре для медиа предложила вместо использования выражения gay agenda в СМИ описывать конкретные юридические меры, о которых идёт речь. По заявлению GLAAD, «идеи о существовании так называемого „гомосексуального плана“ — риторическое изобретение анти-гомосексуальных экстремистов, пытающихся создать атмосферу страха, изображая стремление к равным возможностям для ЛГБТ-людей как ужасающее [событие]».

Southern Poverty Law Center считает идею о существовании гомосексуального плана, якобы угрожающего семьям и христианству, теорией заговора.

Профессиональная оценка и политические заявления

Профессиональные мнения 
В 2003 году член верховного суда США Антонин Скалиа написал в своём особом мнении по делу Лоуренс против Техаса:

Сегодняшнее мнение высказано Судом, который является результатом профессиональной юридической культуры, во многом подписавшейся под так называемым гомосексуальным планом, под которым я понимаю программу, продвигаемую некоторыми гей-активистами, стремящимися к устранению морального осуждения, традиционно сопровождающего гомосексуальное поведение. 

Джудит Рейсман, профессор в Школе права Университета Либерти в Линчберге, штат Вирджиния и критик сексуального просвещения утверждает, что «гомосексуалы озабочены вербовкой мальчиков». Она упомянула концепцию «ясного средства вербовки детей» гомосексуалами в своей речи в рамках кампании поддержки  (законодательная мера против прав гомосексуалов) в Конституцию штата Орегон. В 1994 году на конференции правых христианских лидеров в Колорадо-Спрингс она заявила, что «гомосексуальная вербовка» является «громкой, отчётливой и повсеместной». Она оценила численность гомосексуального населения в то время в 1-2 %, но предсказывала, что в результате «вербовки» «молодёжь будет перемещаться в гомосексуальную активность» до уровня не менее 20 % и, возможно, более 30 %.

В 2002 году директор Бостонского университета  издал указ аффилированным школам академии распустить студенческие клубы (). Зильбер отверг заявленную цель клубов — служить группой поддержки для студентов-геев, и способствовать терпимости и взаимопониманию между студентами-геями и гетеросексуалами, обвинив в том, что они являются средством для вербовки в гомосексуалисты. В то же время, штат Массачусетс активно финансирует подобные студенческие клубы в 156 школах.

Гомосексуальный журналист Элзи Ли Грандерсон в своём выступлении на TED в шутку назвал официальной копией гомосексуального плана Конституцию США, потому что геи хотят, чтобы к ним относились, как к полноправным гражданам, они желают лишь равенства и принятия законов, которые защитят их от нарушения их прав. 

Журналист Чарльз Карел Булей в статье для журнала The Advocate написал, что единый гомосексуальный план не может существовать из-за разрозненности и разнообразия представителей ЛГБТ-сообщества. По мнению Чарльза, реальная «гомосексуальная повестка дня» — свобода и справедливость для всех.

Кампания «Спасите наших детей» в США 

Импульсом к возникновению организованного противостояния ЛГБТ-движению в США в 1977 году стала широко освещавшаяся в СМИ кампания под названием «Спасите наших детей», публичным лицом которой была христианка баптистского вероисповедания, певица Анита Брайант. Брайант стала одной из первых широко известных личностей в США, продвигавших понятие «гомосексуального плана». Кампания была направлена в поддержку отмены поправки в законе округа Дейд штата Флорида о недопущении дискриминации на рабочих местах (в частности, в школах) по признаку сексуальной ориентации. В ходе своей кампании Анита Брайант заявляла:
 «Как мать я знаю, что гомосексуалисты не могут биологически производить своих детей, поэтому они будут вербовать наших…»
 «Если мы дадим права геям, то потом нам придется давать права проституткам и тем, кто спит с сенбернарами или грызёт ногти».
 «Я не ненавижу гомосексуалистов, но, как мать, я должна защищать своих детей от их дурного влияния».

Несмотря на заявления об агрессивной и организованной «гомосексуальной вербовке», реальных доказательств её существования в ходе широкой общественной кампании Брайант представлено не было. Тем не менее, организаторам кампании удалось собрать достаточно подписей граждан, чтобы вынести вопрос об отмене закона на референдум. Референдум привлёк рекордную явку — 70 % избирателей пришли на участки. 69 % из них проголосовали за отмену поправки и 31 % — против, в итоге в округе Дейд поправка о запрете дискриминации была аннулирована. Она была возвращена лишь 20 лет спустя в 1998 году.

Другие страны 
Использование риторики, связанной с «планом гомосексуалистов» и «гомосексуальной вербовкой», выходит и за пределы США. В частности, благодаря выездной деятельности Скотта Лайвли по странам Восточной Европы и Африки, во время которых он встречается с политиками и религиозными деятелями и предлагает им стратегии по борьбе с гомосексуализацией общества. Например, с 2002 года Лайвли принимает участие в качестве «зарубежного эксперта» на различных антигомосексуальных конференциях в Уганде.

Пиком этой деятельности стала организованная в марте 2009 года в Кампале конференция «Разоблачение плана гомосексуалистов», в которой приняли участия парламентарии, полицейские и различные бизнесмены. Основная идея конференции заключалась в утверждении о том, что ЛГБТ-сообщество целенаправленно занимается «рекрутированием» молодёжи в гомосексуальные отношения, поэтому легализация гомосексуальности автоматически означает легализацию растления несовершеннолетних.

См. также 
 Пропаганда гомосексуализма
 Анти-ЛГБТ+ риторика
 Гомосексуальность и педофилия
 Гомосексуальный образ жизни
 Гей-мафия
 Любовь против гомосексуализма

Примечания

Литература 

Grove J. Christianity and the regulation of sexuality in the United States // Handbook of the New Sexuality Studies. — 2007. — P. 365.
Herman, Didi. The gay agenda is the devil’s agenda: The Christian right’s vision and the role of the state. — 2000. — P. 139—160.

 Miceli M. S. Morality politics vs. identity politics: Framing processes and competition among Christian right and gay social movement organizations // . — Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers, 2005. — Т. 20. — №. 4. — P. 589—612.

 
 Van Klinken A. S. Gay rights, the devil and the end times: public religion and the enchantment of the homosexuality debate in Zambia // . — 2013. — Т. 43. — №. 4. — P. 519—540.

Ссылки 
 Текст эссе «Gay Revolutionary» на английском, русском и немецком языках
 «After the Ball—Why the Homosexual Movement Has Won» (статья )

Сексуальная ориентация и общество
Антигомосексуальное движение
ЛГБТ в США